Een verkeersweg:
N259 (België)
N259 (Nederland), zie Rijksweg 259